Bonano puede hacer referencia a:

Estadio José "Pepito" Bonano, estadio de béisbol y fútbol, en Puerto Rico.
José Rosario Bonano (1956-), político hondureño.
Miguel Bonano (1907–2001), bandoneonista y compositor argentino.
Roberto Oscar Bonano (1970-), exfutbolista argentino que jugaba de guardameta.
Sharkey Bonano (1904–1972), músico estadounidense de jazz.